E54 oder E 54 steht für:
 Europastraße 54, eine Fernstraße von Paris nach München
 HMS E54, ein britisches U-Boot
 Skorbut, eine Erkrankung nach dem ICD-10-Code

E54